Azilal (stad), stad in Marokko
 Azilal (provincie), provincie in Marokko